Dufresne, Du Fresne o Du Frêne es un apellido francés.

Patronímicos 
 Abel Dufresne (1788-1872), escritor francés
 Annie Dufresne (1973-), actriz quebequesa
 Diane Dufresne (1944-), cantante quebequesa
 Gérard Dufresne, político quebequés
 Ghyslain Dufresne (1973-), humorista quebequés
 Guy Dufresne (1915-1993), escritor quebequés
 Jacques Dufresne (1941-), filósofo quebequés
 Marius Dufresne (1883-1945), arquitecta quebequés
 Oscar Dufresne (1875-1936), político quebequés
 Pierre Dufresne (1927-1984), actor quebequés
 Isabelle Collin Dufresne (1935-2014) (Ultra Violet), artista franco-estadounidense
 Marc-Joseph Marion du Fresne (1724-1772), navigator francés
 Charles du Fresne, señor Du Cange (1610-1688), historiador francés

Topónimos 
 Dufresne, río de Lanaudière (Quebec)
 Rivière-Dufresne, población de Lanaudière (Quebec)
 Saint-Martin-du-Frêne, comuna de Ain
 Saint-Pierre-du-Fresne, comuna de Calvados
 Château Dufresne, palacio de Montreal (Quebec)